Vulaines est le nom de plusieurs communes françaises :

 Vulaines, dans l'Aube
 Vulaines-lès-Provins, en Seine-et-Marne
 Vulaines-sur-Seine, en Seine-et-Marne 

Homonymie de toponyme